Винтулов — фамилия.

Известные носители:

 Винтулов, Александр Дмитриевич (? — 1856) — генерал-лейтенант, первый директор Михайловского Воронежского кадетского корпуса.
 Винтулов, Николай Александрович (27 января 1845 — после 1917) — русский военный деятель, генерал от кавалерии.